Niemcy: 
 Westerburg – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerburg
 Westerburg – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerburg

Osoby:
 Gerhard Westerburg – niemiecki prawnik